UMU steht für:
 Uganda Martyrs University, ugandische Universität
 Universität Umeå, schwedische Universität
 Umuarama Airport (IATA-Code), Flughafen von Umuarama, brasilianischer Bundesstaat Paraná

umu steht für:
 Munsee-Sprache (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varietäten der Algonkin-Sprache Delawarisch, Sprache der Munsee

UMU